

Persone 
 Bakkies Botha – rugbista a 15 sudafricano
 BJ Botha – rugbista a 15 sudafricano
 Francois Botha – pugile, kickboxer e artista marziale misto sudafricano
 Gary Botha – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 sudafricano,
 Leon Botha – pittore, cantante e disc-jockey sudafricano
 Louis Botha – politico sudafricano, 1º primo ministro dell'Unione Sudafricana
 Luki Botha – pilota automobilistico sudafricano
 Naas Botha – rugbista a 15 sudafricano
 Pieter Willem Botha – politico sudafricano, Primo ministro del Sudafrica dal 1978 al 1984 e Presidente del Sudafrica dal 1984 al 1989.

Altro 
 1354 Botha – asteroide della fascia principale